Gordionus densareolatus är en djurart som tillhör fylumet tagelmaskar som först beskrevs av Montgomery 1898. Gordionus densareolatus ingår i släktet Gordionus, och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Tagelmaskar
densareolatus